Алатаево — название населённых пунктов в России:

 Алатаево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Алатаево — село в Парабельском районе Томской области.